Лекрин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Лекрин. Занимает площадь 40,50 км². Население — 2304 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Lecrín realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады